{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56401) - || 2000 EN155 ||9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56402) - || 2000 ET157 ||12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56403) - || 2000 FL || 25 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (56404) - || 2000 FC12 ||28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56405) - || 2000 FH17 ||28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56406) - || 2000 FZ20 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56407) - || 2000 FA22 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56408) - || 2000 FH22 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56409) - || 2000 FQ29 ||27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56410) - || 2000 FZ34 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56411) - || 2000 FE35 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56412) - || 2000 FM40 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56413) - || 2000 FU40 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56414) - || 2000 FK42 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56415) - || 2000 FR46 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56416) - || 2000 FS55 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56417) - || 2000 FO58 ||26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (56418) - || 2000 FL59 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56419) - || 2000 FM59 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56420) - || 2000 FX60 ||29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (56421) - || 2000 GV2 ||3 april 2000 || LINEAR
|-
| (56422) - || 2000 GV3 ||2 april 2000 || Kleť
|-
| (56423) - || 2000 GW3 ||2 april 2000 || Kleť
|-
| (56424) - || 2000 GG5 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (56425) - || 2000 GZ7 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (56426) - || 2000 GW24 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56427) - || 2000 GO27 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56428) - || 2000 GT27 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56429) - || 2000 GY27 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56430) - || 2000 GP29 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56431) - || 2000 GX33 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56432) - || 2000 GY33 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56433) - || 2000 GR34 ||12 april 2000 || LINEAR
|-
| (56434) - || 2000 GN38 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56435) - || 2000 GQ38 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56436) - || 2000 GZ46 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56437) - || 2000 GT48 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56438) - || 2000 GV49 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56439) - || 2000 GD52 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56440) - || 2000 GY52 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56441) - || 2000 GW54 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56442) - || 2000 GP66 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56443) - || 2000 GX67 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56444) - || 2000 GB68 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56445) - || 2000 GN71 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56446) - || 2000 GF74 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56447) - || 2000 GR76 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56448) - || 2000 GY76 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56449) - || 2000 GS78 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56450) - || 2000 GU80 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56451) - || 2000 GN81 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (56452) - || 2000 GU86 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (56453) - || 2000 GG87 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (56454) - || 2000 GM87 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (56455) - || 2000 GW87 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (56456) - || 2000 GE89 ||4 april 2000 || LINEAR
|-
| (56457) - || 2000 GE95 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (56458) - || 2000 GA96 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (56459) - || 2000 GD96 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (56460) - || 2000 GE96 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (56461) - || 2000 GX96 ||6 april 2000 || LINEAR
|-
| (56462) - || 2000 GN97 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56463) - || 2000 GD98 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56464) - || 2000 GE98 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56465) - || 2000 GS98 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56466) - || 2000 GZ99 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56467) - || 2000 GP103 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56468) - || 2000 GO104 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56469) - || 2000 GN105 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56470) - || 2000 GH106 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56471) - || 2000 GX106 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56472) - || 2000 GB108 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56473) - || 2000 GY108 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56474) - || 2000 GA109 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56475) - || 2000 GN109 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56476) - || 2000 GU110 ||2 april 2000 || LONEOS
|-
| (56477) - || 2000 GM111 ||3 april 2000 || LONEOS
|-
| (56478) - || 2000 GS111 ||3 april 2000 || LONEOS
|-
| (56479) - || 2000 GT114 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56480) - || 2000 GU114 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56481) - || 2000 GW114 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56482) - || 2000 GY115 ||8 april 2000 || LINEAR
|-
| (56483) - || 2000 GY121 ||6 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56484) - || 2000 GH124 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56485) - || 2000 GL125 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56486) - || 2000 GF126 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56487) - || 2000 GR126 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56488) - || 2000 GQ131 ||7 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56489) - || 2000 GT131 ||7 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56490) - || 2000 GD133 ||12 april 2000 || NEAT
|-
| (56491) - || 2000 GS133 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56492) - || 2000 GH134 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56493) - || 2000 GU134 ||8 april 2000 || LINEAR
|-
| (56494) - || 2000 GA136 ||12 april 2000 || LINEAR
|-
| (56495) - || 2000 GW137 ||4 april 2000 || LONEOS
|-
| (56496) - || 2000 GE138 ||4 april 2000 || LONEOS
|-
| (56497) - || 2000 GD140 ||4 april 2000 || LONEOS
|-
| (56498) - || 2000 GU140 ||4 april 2000 || LONEOS
|-
| (56499) - || 2000 GM143 ||7 april 2000 || LONEOS
|-
| (56500) - || 2000 GV143 ||7 april 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten